Hüttersbach oder Hüttersbächle können stehen für:
 Hüttersbach (Gengenbach), Hof im Ortsteil Schwaibach der Stadt Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hüttersbächle, rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) beim Wohnplatz Einach der Stadt Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg